Eising ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Müller-Eising (* 1963), deutsche Juristin, Bundes- und Verfassungsrichterin
 Hermann Eising (1908–1981), katholischer Alttestamentler in Münster
 Johannes Eising (* 1935), deutscher Schachspieler
 Paul Eising (1913–2001), deutscher Ministerialdirigent
 Rainer Eising (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler
 Reimer Eising (* 1982), niederländischer DJ und Musiker, siehe Kettel (Musiker)
 Tijmen Eising (* 1991), niederländischer Radrennfahrer